Стоил има више значења:

 Стоил (Чанком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Стоил (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику